Matt Foreman (działacz LGBT)
 Matthew Foreman, matematyk